Валансе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 200 км на південь від Парижа, 90 км на південь від Орлеана, 45 км на північ від Шатору.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1198 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2384,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Валансе на сайті французького Національного інституту географії
 Офіційний сайт муніципалітету 
 [ Розташування муніципалітету Валансе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр